Dorfkirche Grieben steht für:
 Dorfkirche Grieben (Löwenberger Land)
 Dorfkirche Grieben (Tangerhütte)